Miguel Ángel Reyes (wielrenner) - Colombiaans wielrenner
 Miguel Ángel Reyes (basketbal) - Spaans basketbalspeler
 Miguel Ángel Reyes-Varela - Mexicaans tennisser